Este nombre corresponde a dos anfibios:

 Rana signata Ahl, 1927 es un sinónimo de Tomopterna tuberculosa (Boulenger, 1882)
 Rana signata (Günther, 1872) es un sinónimo de Pulchrana signata (Günther, 1872)

Ranidae